AUQ steht für:
 Flughafen Atuona (IATA-Code), Insel Hiva Oa, Inselgruppe Marquesas, Französisch-Polynesien

auq steht für:
 Anus (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung